Леони́д Алекса́ндрович Ивано́в:

 Иванов, Леонид Александрович (1871—1962) — советский ботаник, физиолог растений, член-корреспондент АН СССР (РАН, 1922).
 Иванов, Леонид Александрович (1904—1968) — советский партийный и государственный деятель, председатель Курганского облисполкома (1947—1950).
 Иванов, Леонид Александрович (род. 1926) — начальник специального конструкторского бюро на Рыбинском электротехническом заводе; Герой Социалистического Труда (1971).
 Иванов, Леонид Александрович (род. 1985) — российский спортсмен-каноист, призёр чемпионата России по гребному слалому, член сборной России.
 Иванов, Леонид Александрович (1931—2008) — советский и российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор СГЮА, специалист по криминалистике.